Jorge Daniel Casanova Curbelo (Sauce, 26 de julho de 1976) é um futebolista uruguaio que atua como meia. Atualmente, joga pelo Junior da Colômbia.

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Atlético Bella Vista
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Once Caldas
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas do Ravenna Calcio
Futebolistas do Club Deportivo Popular Junior Fútbol Club
Futebolistas do Club Atlético Unión
Futebolistas do Club Atlético Chacarita Juniors
Futebolistas do Atlético Bucaramanga
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol